Лим Джонсим (, р.25 апреля 1994) — северокорейская спортсменка, борец вольного стиля, призёрка чемпионатов Азии и Азиатских игр.

Биография 
Родилась в 1994 году. В 2016 году стала серебряной призёркой чемпионата Азии. В 2018 году завоевала бронзовую медаль Азиатских игр.

Ссылки 
 

Борцы КНДР